Remund ist der Familienname folgender Personen:
 Bénédict Remund (1904–1993), Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner
 Hugo Remund (1888–1970), Schweizer Arzt und Rotkreuz-Funktionär
 Jan Remund (* 1968), Schweizer Politiker (Grüne)
 Matthias Remund (* 1963), Schweizer Sportfunktionär
 Nicole Remund (* 1989), Schweizer Fußballspielerin
 Urs Remund (1928–2012), Schweizer Architekt

Remund steht für:
 Remund, früherer Name von Romont FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz